Nol van Mullekom (Blerick, 8 augustus 1915 – idem, 23 juni 1984) was een Nederlands kunstschilder en tekenaar.

Na zijn HBS-opleiding volgde hij in zijn vrije tijd een opleiding tekenen en schetsen bij de Venlose kunstenaar Sef Moonen. Overdag werkte hij mee in het schildersbedrijf van zijn vader, die kerk- en decorschilder was.

In de Tweede Wereldoorlog volgde hij een opleiding aan de kunstacademie in Roermond totdat hij moest onderduiken. Enkele van zijn schetsen waren namelijk een aanklacht tegen de bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog was Van Mullekom erg actief in het verenigingsleven. Toneelspelen, regisseren en decors bouwen waren zijn hobby. Toen hij was afgestudeerd kwam hij in het onderwijs terecht, waar hij tot zijn pensionering Venlose en Blerickse scholieren de kunst van het tekenen en schilderen bijbracht. Van Mullekom maakte vooral pentekeningen en aquarellen met de natuur van zijn geliefde geboortestreek als onderwerp. In december 1984 werd werk van hem geëxposeerd, samen met werk van Sef Canjels en Bob Oostenbrink, in Kasteel d'Erp in Baarlo.

Nederlands kunstschilder
Kunst in Venlo